Университет Андхра (IAST: Āndhra Vişvakalāpariṣhat) — государственный университет, расположенный в Вишакхапатнаме, штат Андхра-Прадеш, Индия. Основан у 1926 году.

История 

Король Викрам Део Верма, махараджа , был одним из крупнейших спонсоров университета. Он пожертвовал землю и два миллиона рупий на создание университета. Кроме того, он ежегодно предоставлял университету ₹1 лакх вон в период с 1930-х по 1940-е годы Король был удостоен степени почетного доктора университета. Джайпурский технологический и научный колледж в университете Андхра был основан махараджей Викрамом Део.

Эмблема университета 
Эмблема университета разработана Шри Ковтой Раммоханом Шастри под руководством Каттаманчи Рамалинги Редди. Восходящее солнце представляет собой сам университет, а лучи света представляют его учебные факультеты. Лотос — местопребывание богини Лакшми (процветания) и Сарасвати (знания). Свастика является символом благословения. Океан — обширная область знаний. Две змеи представляют искателей и хранителей мудрости.

Структура 
 Колледж искусств и торговли Университета Андхра (основан в 1931 г.)
 Инженерный колледж Университета Андхра (основан в 1955 г.)
 Инженерный колледж для женщин Университета Андхра (основан в 2010 г.)
 Юридический колледж Университета Андхра (основан в 1945 г.)
 Университетский колледж фармацевтических наук Андхра (основан в 1951 г.)
 Университетский колледж науки и технологий Андхра (основан в 1931 г.)
 Школа дистанционного обучения Университета Андхра (основана в 1972 г.)

Рейтинги 
Университет Андхра занял 1001+ место в мире в рейтинге университетов мира по версии Times Higher Education за 2020 год и 351—400 место в Азии. В рейтинге университетов мира QS за 2020 год он занял 351—400 место в Азии. Он занял 36 место в Индии в целом по Национальной структуре институционального рейтинга в 2020 году и 19-е место среди университетов.

Известные выпускники 
 Венкайя Найду, вице-президент Индии
 Сатья Н. Атлури, (1959—1963), награждён Падма бхушан в 2013 году в области науки и техники (машиностроение).
 Камбхампати Хари Бабу, инженер по электронике и связи, член 16 созыва Лок сабха
 Ganti Mohana Chandra Balayogi, 12-й спикер Лок Сабха (нижняя палата парламента Индии).
 Нили Бендапуди, 18-й президент Университета Луисвилля в Луисвилле, Кентукки, США, избранный президент Университета штата Пенсильвания
 Джасти Челамесвар, судья Верховного суда
 Б. М. Чоудари, химик-неорганик, лауреат индийской научной награды Шанти Сваруп Бхатнагар (англ.)
 Ундурти Нарасимха Дас, иммунолог, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар
 Кунчитападам Гопалан, геохронолог, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар
 Ченнупати Джагадиш, прикладная физика 1977—1980, кавалер Ордена Австралии.
 Пилли Альфред Джеймс, государственный администратор
 Самбасив Рао Косараджу, информатик (1959—1964), предложил алгоритма Косараджу, который находит сильносвязные компоненты ориентированного графа.
 Коллуру Шри Кришна, геофизик, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар
 Ипсита Пати, филантроп и актриса Болливуда.
 К. Падманабхая, бывший секретарь Министерства внутренних дел, правительство Индии
 Н. С. Рагхаван, электротехника, 1959—1964, соучредитель Infosys.
 Анумолу Рамакришна, бывший заместитель управляющего директора Larsen & Toubro, награждён Падма бхушан
 B.L.S. Пракаса Рао, статистик, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар и научный сотрудник Национального научного фонда США
 Барри Рамачандра Рао, космический физик, лауреат Шанти Сварупа Бхатнагара
 Ч. Р. Рао, статистик, лауреат Национальной научной медали США
 GSR Subba Rao, химик натуральных продуктов, лауреат Shanti Swarup Bhatnagar
 Грандхи Малликарджуна Рао, инженер-механик, основатель и председатель GMR Group, инфраструктурного предприятия
 Ниламраджу Ганга Прасада Рао, селекционер, широко известный как «отец гибридного сорго», получатель Шанти Сваруп Бхатнагар.
 Дайя Сагар, геоинженерия (1988—1994), единственный азиатский лауреат премии Жоржа Матерона за чтение лекций от Международной ассоциации математических наук о земле.
 БЛК Сомаяджулу, геохимик, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар
 Адусумилли Шрикришна, химик-органик, лауреат Шанти Сваруп Бхатнагар
 Тривикрам Шринивас, магистр ядерной физики, кинорежиссёр.
 Рагху Рама Кришна Раджу, член парламента 17-го Лок Сабха
 Дуввури Суббарао, экономист и бывший управляющий Резервного банка Индии
 Варанаси Субраманьям, индийский маоистский политик
 П. Сушила, индийская певица, связанная с южноиндийским кинематографом.
 Шринивасан Варадараджан, химик, награждён Падма бхушан

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Учебные заведения, основанные в 1926 году
Университеты Индии